

Astronomia
 Cratere Benham – cratere sulla superficie di Mathilde

Geografia
 Benham – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situata nello Stato dell'Illinois
 Benham – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Kentucky

Marina
 Classe Benham – classe di cacciatorpediniere della United States Navy

Persone
 Barnaba Yousif Benham Habash – vescovo cattolico iracheno
 Dorothy Benham – modella statunitense
 Harry Benham – attore statunitense
 Leland Benham – attore statunitense
 Stanley Benham – bobbista statunitense

Pagine correlate
 USS Benham